Mauritius-Verlag steht für:
 Mauritius-Verlag (Berlin)
 St. Mauritius Verlag, Dr. P. Meyer in Basel
 Mauritius Buch Verlag in Zwickau, Sachsen
 Mauritius-Verlag (Magdeburg) (auch: Guido Heinrich Mauritius-Verlag)